

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Malbork – miasto
 Malbork – część wsi Gapowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca

Inne 
 Malbork – stacja kolejowa
 Malbork – gmina wiejska

Zobacz też 
 Powiat malborski, Malbork Wąskotorowy, Malbork Kałdowo